Il toponimo lago Bianco può riferirsi ad:
 il Lago Bianco (Vologda), situato nell'oblast' di Vologda, in Russia.
 il Lago Bianco (Valsesia), più precisamente situato in Val Vogna.
 il Lago Blanc, o Lago Bianco, situato nel Parco del Mont Avic, in Valle d'Aosta.
 il Lago Bianco (Svizzera), situato nel canton Grigioni.
 il Lago Bianco (Distretto di Vallemaggia), laghetto alpino situato nel canton Ticino nel distretto di Vallemaggia
 il Lago Bianco (Trentino-Alto Adige), situato in provincia di Bolzano
 il Lago Bianco (Lombardia), situato in a Ponte di Legno in provincia di Brescia